|-
| 143601 - ||  || 27 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143602 - ||  || 27 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143603 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143604 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143605 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143606 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143607 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143608 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143609 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143610 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143611 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143612 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143613 - ||  || 25 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143614 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143615 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143616 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143617 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143618 - ||  || 7 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 143619 - ||  || 9 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143620 - ||  || 4 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143621 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143622 Robertbloch || 2003 HG || 22 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 143623 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143624 - ||  || 27 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143625 - ||  || 25 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143626 - ||  || 25 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 143627 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143628 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143629 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143630 - ||  || 29 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143631 - ||  || 27 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143632 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143633 - ||  || 22 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 143634 - ||  || 24 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143635 - ||  || 24 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143636 - ||  || 30 mai 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143637 - ||  || 12 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143638 - ||  || 28 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143639 - ||  || 30 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143640 - ||  || 5 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143641 Sapello ||  || 5 iulie 2003 ||  || , 
|-
| 143642 - ||  || 7 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 143643 - ||  || 7 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143644 - ||  || 23 iulie 2003 ||  || 
|-
| 143645 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143646 - ||  || 25 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143647 - ||  || 27 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143648 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
|  ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143650 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143651 - ||  || 31 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143652 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143653 - ||  || 15 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143654 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143655 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143656 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143657 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143658 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143659 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143660 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143661 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143662 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143663 - ||  || 18 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143664 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143665 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143666 - ||  || 20 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143667 - ||  || 19 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143668 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143669 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143670 - ||  || 20 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 143671 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143672 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143673 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143674 - ||  || 25 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 143675 - ||  || 26 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 143676 - ||  || 26 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 143677 - ||  || 29 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 143678 - ||  || 30 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143679 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143680 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143681 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143682 - ||  || 29 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143683 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143684 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143685 - ||  || 25 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 143686 - ||  || 14 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143687 - ||  || 15 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143688 - ||  || 1 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143689 - ||  || 19 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143690 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143691 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143692 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 143693 - ||  || 19 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143694 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143695 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143696 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 143697 - ||  || 18 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143698 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143699 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 143700 - ||  || 26 octombrie 2003 ||  || 
|-